Грудинино (остановочный пункт) - остановочный пункт на железнодорожной линии Смоленск - Рославль. Расположен в 1 км северо-восточнее деревни Грудинино Починковского района Смоленской области.

Пригородные поезда

Примечания 

Железнодорожные_станции_и_платформы_Смоленской_области